Pommern eller Pomorze kan syfta på:

 Pommerns delningar – en översikt över det historiska hertigdömet Pommerns delningar

Nuvarande administrativa områden

Polen 
 Pommerns vojvodskap – ett vojvodskap i norra Polen, bildat 1999 (województwo pomorskie)
 Kujavien-Pommerns vojvodskap – ett vojvodskap i centrala Polen (województwo kujawsko-pomorskie)
 Västpommerns vojvodskap – ett vojvodskap i nordvästra Polen (województwo zachodniopomorskie)

Sverige 
 Pommern, Södermanland en småort.

Tyskland 
 Mecklenburg-Vorpommern – ett förbundsland i nordöstra Tyskland
 Landkreis Vorpommern-Rügen – en landkreis i Mecklenburg-Vorpommern
 Landkreis Vorpommern-Greifswald – en landkreis i Mecklenburg-Vorpommern
 Pommern, Rheinland-Pfalz – en kommun i Rheinland-Pfalz

Historiska landskap och tidigare administrativa områden 
 Pommern – ett historiskt landskap och hertigdöme vid Östersjön i dagens Tyskland och Polen.
 Vorpommern – ett historiskt landskap som sedan 1945 är delat mellan Tyskland (förbundslandet Mecklenburg-Vorpommern) och Polen, väster om floden Oder
 Hinterpommern – en del av Pommern belägen öster om floden Oder
 Pommerellen –  ett historiskt landskap vid Östersjön, idag en del av Polen, i polskt språkbruk avses ofta endast denna del med Pomorze
Provinsen Pommern – en preussisk provins 1815-1945
 Svenska Pommern – en historisk svensk besittning i Tyskland mellan 1630 och 1814

Fartyg
 Pommern (1903) – en fyrmastad stålbark
 Pommern (1692) – ett linjeskepp i svenska flottan
 SMS Pommern – ett slagskepp i den tyska kejserliga marinen